Erik Bach er navnet på flere personer:

 Erik Bach (komponist) (født 1946) – dansk komponist
 Erik Bach (politiker) (født 1959) – dansk politiker for Folkebevægelsen mod EU